Села:
 Йосипівка — Вінницька область, Хмільницький район, Самгородоцька сільська громада
 Йосипівка — Вінницька область, Могилів-Подільський район, Чернівецька селищна громада
 Йосипівка — Дніпропетровська область, Новомосковський район, Личківська сільська громада
 Йосипівка — Житомирська область, Звягельський район, Баранівська міська громада
 Йосипівка — Житомирська область, Звягельський район, Барашівська сільська громада
 Йосипівка — Житомирська область, Житомирський район, Брусилівська селищна громада
 Йосипівка — Житомирська область, Житомирський район, Чуднівська міська громада
 Йосипівка — Житомирська область, Коростенський район, Чоповицька селищна громада
 Йосипівка — Житомирська область, Бердичівський район, Ружинська селищна громада
 Йосипівка — Івано-Франківська область, Івано-Франківський район, Рогатинська міська громада
 Йосипівка — Київська область, Білоцерківський район, Узинська міська громада
 Йосипівка — Кіровоградська область, Голованівський район, Благовіщенська міська громада
 Йосипівка — Кіровоградська область, Голованівський район, Вільшанська селищна громада
 Йосипівка — Кіровоградська область, Новоукраїнський район, Новомиргородська міська громада
 Йосипівка — Кіровоградська область, Олександрійський район, Петрівська селищна громада
 Йосипівка — Львівська область, Золочівський район, Буська міська громада
 Йосипівка — Львівська область, Червоноградський район, Радехівська міська громада
 Йосипівка — Миколаївська область, Первомайський район, Врадіївська селищна громада
 Йосипівка — Одеська область, Березівський район, Ширяївська селищна громада
 Йосипівка — Одеська область, Одеський район, Маяківська сільська громада
 Йосипівка — Одеська область, Подільський район, Савранська селищна громада
 Йосипівка — Одеська область, Роздільнянський район, Захарівська селищна громада
 Йосипівка — Полтавська область, Кременчуцький район, Новогалещинська селищна громада
 Йосипівка — Рівненська область, Рівненський район, Здовбицька сільська громада
 Йосипівка — Тернопільська область, Тернопільський район, Зборівська міська громада
 Йосипівка — Тернопільська область, Тернопільський район, Великоберезовицька селищна громада
 Йосипівка — Тернопільська область, Тернопільський район, Козівська селищна громада
 Йосипівка — Хмельницька область, Хмельницький район, Староостропільська сільська громада
 Йосипівка — Хмельницька область, Хмельницький район, Старосинявська селищна громада
 Йосипівка — Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район, Закупненська селищна громада
 Йосипівка — Чернівецька область, Чернівецький район, Кострижівська селищна громада

 Йосипівка — хутір в Буданівському районі (тепер частина Теребовлянського району Тернопільської області), знятий з облікових даних

Залізниця:
 Йосипівка — залізнична станція Одеської дирекції Одеської залізниці (Кіровоградська область)
 Йосипівка — зупинний пункт Тернопільської дирекції Львівської залізниці
 Йосипівка — зупинний пункт Коростенської дирекції Південно-Західної залізниці

Пункт пропуску:
 Йосипівка — пункт пропуску на кордоні з Молдовою